Wilhelm Dodel ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Dodel (Jurist) (1850–1934), deutscher Jurist
 Wilhelm Dodel (Maler) (1907–1944), deutscher Maler